Claudia van Valois (Fontainebleau, 12 november 1547 - Nancy, 21 februari 1575) was de tweede dochter van koning Hendrik II van Frankrijk en Catharina de' Medici.

Levensloop
Claudia werd geboren in Fontainebleau, maar werd waarschijnlijk verwekt op kasteel d'Anet, ze had aan het hof ook wel de bijnaam "Mademoiselle d'Anet" iets wat haar moeder maar tegenstond.

Claudia werd grootgebracht met haar zus Elisabeth (de toekomstige koningin van Spanje) en haar latere schoonzus Maria I van Schotland. De koninklijke kinderen werden opgevoed onder de supervisie van een gouverneur en gouvernante Jean d'Humières en zijn vrouw Françoise d'Humières, onder bevel van Diane de Poitiers.

Op elfjarige leeftijd trouwde Claudia of ook wel Claudet genoemd in de kathedraal van de Notre Dame van Parijs met Karel III van Lotharingen. Het huwelijk was een onderdeel van een symbolische unie van vrede tussen Frankrijk en Lotharingen. Dit nadat Karel III als gijzelaar zijn kinderjaren aan het Franse hof had doorgebracht en dit werd beëindigd met het verdrag van kasteel Cambresis. Claudia vertrok eind 1559 met haar man naar Lotharingen. Haar oudere zus Elisabeth vertrok van het hof naar Spanje, terwijl haar tante Margaretha naar Savoye vertrok.

De relatie tussen Claudia en Karel III wordt omschreven als gelukkig. Claudia was een favoriet kind van haar moeder, die regelmatig op bezoek kwam in Lotharingen. Zo was Catharina de Medici aanwezig in Bar-le-Duc tijdens de doop van haar kleinzoon Hendrik.

Huwelijk & kinderen
Op 19 januari 1559 trouwde Claudia op 11-jarige leeftijd met Karel III de Grote.
Ze kregen negen kinderen:
Hendrik II van Lotharingen, 1563-1624
Christine van Lotharingen, 16 augustus 1565 - 19 december 1637, getrouwd met Ferdinando I de' Medici, groothertog van Toscane.
Karel van Lotharingen, 1567-1607, kardinaal en bisschop van Metz (1578-1607) en Straatsburg (1604-1607)
Antoinette van Lotharingen, 1568-1610, getrouwd met Johan Willem van Kleef
Anne van Lotharingen, 1569-1576.
Frans van Vaudémont, 1572-1632. 
Catherina van Lotharingen, ? - 6 maart 1618, getrouwd met Karel I, hertog van Nevers
Elizabeth van Lotharingen, 1574-1635, getrouwd met Maximiliaan I van Beieren. 
Claude, 1575-1576.

Huis Valois-Orléans-Angoulême
Valois, C